Белая горячка — алкогольный психоз.
 «Белая горячка» — песня рок-группы «Сектор Газа».
 Delirium tremens — сорт бельгийского пива.

Фильмы 
 Белая горячка (фильм, 1949) («Белое каление», также распространён ошибочный перевод «Белая горячка») — классический гангстерский фильм 1949 года.
 Белая горячка (фильм, 1989) (англ. White Hot) — американский кинофильм режиссёра Робби Бенсона.